Валенти́н Ермако́в:
 Ермаков, Валентин Михайлович (1933—2015) — русский поэт.
 Ермаков, Валентин Филиппович (1929—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.